Let Them Talk può fare riferimento a:
Let Them Talk – album del 1986 del gruppo heavy metal statunitense Stone Fury
Let Them Talk – album del 2011 dell'attore e musicista britannico Hugh Laurie